Межевая улица — исторический либо поныне сохранившийся топоним в ряде городов бывшей Российской империи:

 Межевая улица в Петербурге, существовала с 1871 года и затем влилась в состав Лесного проспекта
 Межевая улица в Киеве
 Межевая улица в городе Зеленогорске Курортного района Петербурга.
  — улица в Красном Сулине.

Крым 
 Межевая улица в Симферополе.
 Межевая улица в селе Солнечное, городской округ Феодосия.